Nolinge ist der Name von

 Nolinge (Herrenhaus), Herrenhaus in Grödinge socken in der Botkyrka kommun
 Sven-Erik Nolinge (1923–1995), Schwedischer Sprinter